Jungk ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Jungk (* 1929), deutscher Agrikulturchemiker
 Axel Jungk (* 1991), deutscher Skeletonsportler
 Klaus Jungk (1916–2005), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Max Jungk (1872–1937), österreichischer Schauspieler und Drehbuchautor 
 Peter Stephan Jungk (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Jungk (1913–1994), deutsch-österreichischer Publizist und Journalist
 Rolf-Dieter Jungk (* 1961), deutscher Jurist und bayerischer Verwaltungsbeamter

Sonstiges:
 Jungk Hill, Hügel auf Black Island im Ross-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Junck
 Junk